Poole – miasto w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Poole – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Poole – wieś w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Poole – wieś (gmina Konguta, prowincja Tartu, Estonia)
 Poole – wieś w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Poole – jednostka osadnicza w USA, w hrabstwie Buffalo
 Alec Poole – irlandzki kierowca wyścigowy
 Christopher Poole – amerykański przedsiębiorca internetowy